Saint-Jean-aux-Bois (Ardennes)
Saint-Jean-aux-Bois (Oise)